Usbekisch bezeichnet:

 die Usbekische Sprache
 die Usbekische Küche